El término Francesco Piccolomini puede referirse:

a Pío III, papa en 1503;
a Francesco Piccolomini, general de la Compañía de Jesús en 1649-1651.